Gortyn, Gortys ou Gortyna (, , ou , ) é um município e um sítio arqueológico da ilha mediterrânea de Creta a 45 km de distância da capital da ilha, Heraklion. A sede do município é a aldeia Agioi Deka.

Município 
O município de Gortyna foi formado como parte da reforma do governo local da Grécia de 2011, juntando os quatro ex-municípios a seguir, cada um dos quais se tornou uma unidade municipal: 

 Agia Varvara 
 Gortyna 
 Kofinas 
 Rouvas

História

Existem evidências de ocupação humana em Gortyn já no Neolítico (7000 a.C). Muitos artefatos foram encontrados do período minóico (2600-1100 a.C.), bem como alguns do dórico (c. 1100 a.C.). Embora se discuta se a cidade estava em desenvolvimento durante o período minóico, é verdade que a cidade existiu durante os tempos heróicos, porque é referenciada por Homero, entre as cidades de Creta que floresciam e foram bem fortificados. A cidade foi elogiada por Platão e muitos outros. A cidade de Gortyn ultrapassou a proeminência de Phaistos durante o primeiro milênio a.C., 

Durante a Guerra Lyttian em 220 a.C. os gortanos foram divididos por conflitos civis. Os gortynianos mais velhos permaneceram leais ao seu tradicional aliado Cnossus, enquanto os mais jovens privilegiam os lyttians. Reforçados por um contingente de estolianos, os cnossianos marcharam para Gortys e os anciãos lá os levaram a ocupar sua cidadela. Então resolveram matar ou expulsar seus oponentes mais jovens. Os jovens gortynians refugiaram-se no porto de Phaistos e algum tempo depois lançaram um ataque contra o porto de Gortys, que ocuparam para sitiar seus oponentes na cidadela de Gortys. Gortyn continuou a crescer sob o domínio romano, e tornou-se a capital da província conjunta de Creta et Cyrenaica. A partir do século IV, foi a capital de uma província separada de Creta. A cidade foi destruída em ca. 828 d.C por árabes invasores, que estabeleceram seu próprio estado na ilha. Uma das primeiras igrejas cristãs foi construída aqui e os restos de uma importante catedral cristã de Creta ainda podem ser vistos hoje. Esta catedral, dedicada a São Tito, o primeiro Bispo de Creta, foi erguida no século VI d.C.

Código de lei
Entre arqueólogos, historiadores antigos e classicistas Gortyn é conhecido hoje principalmente por causa da descoberta em 1884 do Código Gortyn, que é o mais antigo e mais completo exemplo conhecido de um código da antiga lei grega.

Localidades da unidade regional de Heraclião
Creta romana
Municípios de Creta
Sítios arqueológicos minoicos de Creta